Бакеев — русская и казахская фамилия:

 Бакеев, Амандык Тыныштыкулы (род. 1990) — казахстанский борец вольного стиля.
 Бакеев, Николай Филиппович (1932 — 2016) — российский и советский учёный-химик.
 Бакеев, Степан Васильевич — российский капитан-командор, участник русско-шведской войны 1788—1790 годов.

Примечания